Sampean (Sipirok), een plaats in Indonesië
Sampean (Dolok Sanggul), een plaats in Indonesië
Sampean (Sungai Kanan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing